«Ба́лтика» — российский профессиональный футбольный клуб из Калининграда. Основан 23 августа 1954 года. Выступал в Высшей лиге России 1996—1998. Победитель Первенства России среди команд Первой лиги 1995 года, 2-кратный победитель Первенства России среди команд Второго дивизиона (2002, 2005). С 1998 года выступает в Первой лиге.

Является лидером по количеству матчей во втором эшелоне российского футбола. Первая команда, набравшая 1000 очков во второй по силе лиге чемпионата России.

История клуба

1954—1991. Первые достижения 
Команда с берегов Балтийского моря была создана при управлении экспедиционного лова рыбы города Калининграда 23 августа 1954 года под названием «Пищевик» и дебютировала в первенстве РСФСР среди Коллективов Физической Культуры (КФК) в 1955 году. В северной зоне первенства калининградцы заняли 4 место из 7 команд, а на следующий год «Пищевик» становится уже финалистом первенства РСФСР и розыгрыша Кубка РСФСР. С 1957 года команда выступает в первенстве СССР по классу «Б». В 1958 году команда получает новое имя «Балтика». В период с 1957 по 1965 выступает в классе «Б», где трижды занимает 2-е место (1959, 1961, 1962), в 1969 году занимает 10-е место во второй группе класса «А», а в 1984 году побеждает в зональном турнире второй лиги СССР.

1992—1999. Лучшие годы 

Качественные изменения произошли в 1992 году, когда на фоне политических и экономических изменений в стране в команду пришёл заслуженный тренер России Корней Шперлинг. В 1992 году «Балтика» занимает первое место в четвёртой зоне второй лиги. «Балтика» становится одним из лидеров Первой лиги, в 1994 году став бронзовым призёром турнира, а в 1995, под руководством заслуженного тренера Украины Леонида Ткаченко с большим отрывом от соперников выиграла Первую лигу. Следующие три сезона «Балтика» провела в Высшей лиге. Первый же год выступления в высшей лиге стал лучшим в истории калининградского клуба — команда заняла седьмое место, благодаря, в первую очередь, очень уверенной игре дома, в том числе с лидерами — победы над будущим чемпионом — московским «Спартаком» и действующим — владикавказской «Аланией», а также победы над ЦСКА, «Торпедо», «Крыльями Советов» и другими старожилами лиги. В следующем сезоне «Балтика» проиграла всего 7 матчей из 34, что стало четвёртым результатом в Лиге (после трёх призёров), но обилие ничьих не позволило команде занять высокое место, и «Балтика» финишировала девятой. В следующем сезоне «Балтика» впервые в своей истории принимала участие в еврокубковых матчах, дойдя до 3-го раунда Кубка Интертото. Возможно, именно участие в этом турнире сыграло злую шутку с «балтийцами». Все матчи проходили в упорной борьбе, но команде не везло, и в конце сезона, заняв 15-е место, «Балтика» покинула элиту российского футбола. Всего калининградцы за 3 сезона в высшей лиге провели 98 игр (30 побед, 37 ничьих, 31 поражение).
В декабре 1998 года новым генеральным директором клуба стал Дмитрий Чепель, назначивший главным тренером Владимира Дергача. Перед командой была поставлена задача возвращения в высший эшелон российского футбола. Первый круг команда закончила на первом месте. В перерыве между кругами внутри команды возник конфликт игроков с тренером, к которым, по их мнению, Дергач относился высокомерно. В итоге в сезоне 1999 года «Балтика» заняла лишь 5-е место и не выполнила задачу выхода в высший дивизион. После этого сезона клуб покинула группа лидеров, состав существенно ослабился, на что не в последнюю очередь повлияло снижение финансирования клуба, и началась тренерская чехарда.

2000—2010. Нестабильный период 
В период с 1999 по 2011 год в «Балтике» порядка 20 раз менялся главный тренер. Естественно, в такой ситуации команде было сложно добиться существенных успехов. Сезон 2000 году «Балтика» завершила на 12 месте, а в 2001 году крепкий середняк первого дивизиона и вовсе опустился в зону «Запад» второго дивизиона. Под руководством литовского специалиста Беньяминаса Зелькявичюса «Балтика» выступила безоговорочным фаворитом турнира 2002. С огромным отрывом (31 очко) от тульского «Арсенала», занявшего второе место, она финишировала с 35-ю победами при З-х ничьих в 38 матчах и с разницей забитых и пропущенных мячей +89 (109-20). В 2003 году «Балтика» под руководством Зелькявичюса занимает 7-е место. Но после этого сезона литовский специалист покинул клуб, и «Балтика» в следующем сезоне, заняв 20 место, вновь вылетает во второй дивизион. За один сезон у команды получилось вернутся в первый дивизион — «Балтика» стала первой. В 2006 и 2007 годах «балтийцы» занимают, соответственно, 14-е и 15-е место. Следующие два сезона были более удачны — 7-е место в 2008 и 9-е в 2009. В 2010 команда вновь опускается вниз таблицы, и финиширует в шаге от зоны вылета — на 15-м месте.

2011—2015. Высокие цели 

Сезон 2011/2012 начался для «Балтики» неудачно, с первых туров клуб опустился в зону вылета и находился там почти всю первую половину первенства. В середине июля главным тренером был назначен Евгений Перевертайло. Судьба команды решалась в последнем туре в домашней встрече с прямым конкурентом в борьбе за выживание — оренбургским «Газовиком», в котором калининградцы победили со счётом 2:1, тем самым отправив «Газовик» во второй дивизион. Следующий сезон оказался самым успешным для команды за последние 14 лет. Балтийцы заняли 5-е место, оказавшись в шаге от стыковых матчей. Боеспособный коллектив впервые с 1999 года мог реально претендовать на выход в Премьер-Лигу. Но недостаточные финансовые возможности, не позволили команде бороться за первые места, и в сезоне 2013/2014 «Балтика» финишировала на 9 месте. В межсезонье команду покинула группа лидеров — Вотинов, Сысуев, Чиркин и Зимулька сменили клубы, но несмотря на кадровые потери, «Балтика» уверенно начала сезон, выдав беспроигрышную серию из семи матчей со второго по девятый тур. В дальнейшем с 7 по 20 тур была одержана всего одна победа. Основной проблемой являлась слабая атакующая линия — в 20 турах забито 17 мячей. В защите всего один раз в 20 турах «Балтика» пропустила больше двух мячей. В конце 2014 года у «Балтики» сменился тренер — команду возглавил Сергей Юран. Перед ним были поставлены две задачи — сохранить прописку в первом дивизионе в сезоне 2014/15, и вывести клуб в Премьер-лигу к 2017 или 2018 году. Задачу в сезоне 2014/2015 команда выполнила, в упорной борьбе сохранив место в ФНЛ. 16 июня 2015 Юран сообщил о том, что покидает «Балтику». После окончания сезона в клубе произошли серьёзные изменения, в связи с осложнившейся финансовой обстановкой, клуб покинул главный тренер, а также практически все игроки, остались только девять человек. В межсезонье клуб пополнил ряд игроков, ранее выступавших за бело-синих, а также местные воспитанники и несколько перспективных игроков из других команд.

2016—2020. Взлёты и падения 
Несмотря на серьёзные кадровые потери и финансовые проблемы, команда удачно стартовала в сезоне 2015/2016, проведя первые шесть матчей без поражений, однако к середине сезона скатилась во вторую половину турнирной таблицы, а потерпев шесть поражений подряд в заключительных турах впервые после 2004 года должна была вылететь из ФНЛ, однако, благодаря ликвидации нижегородской «Волги», избежала перехода во второй дивизион. Большую часть сезона 2016/2017 «Балтика» провела в зоне вылета, однако в последних 14 турах 7 раз одержала победу при 4 ничьих и 3 поражениях, что позволило в последнем туре переместиться с 16 на спасительное 14 место. В следующем сезоне команду усилил ряд известных игроков, таких как участник Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА Максим Григорьев, бронзовый призёр Евро 2008 Дмитрий Торбинский, арендованный у Ростова Дмитрий Скопинцев, а также ивуарийский легионер Сенин Себаи. Калининградцы, под руководством Игоря Черевченко, были близки к завоеванию права участвовать в стыковых матчах, победитель которых в следующем сезоне выступает в Премьер-Лиге, однако, как и 5 лет назад команда заняла только 5 место. Перед стартом сезона 2018/2019 команду покинули Торбинский и Себаи, новым главным тренером стал Валерий Непомнящий, однако он был уволен уже после 11-ого тура — команда с 10 очками занимала 17-е место. Осенью главным тренером назначили Игоря Ледяхова, который был отправлен в отставку спустя 13 игр. В январе 2019 года команду возглавил Евгений Калешин. Сезон «Балтика» закончила в зоне вылета на 16 месте, однако сохранила прописку в ФНЛ из-за отказа победителя зоны ПФЛ Восток «Сахалина» от участия в следующем сезоне первенства ФНЛ.

В сезоне 2019/2020 команду покинули более 10 футболистов. Новыми игроками стали: Евгений Латышонок, Максим Бориско, Ян Казаев, Ильнур Альшин, Максим Кузьмин, Артём Макарчук, Михаил Маркин, Аллеф, Младен Кашчелан и другие. В аренду пришли Артём Мещанинов и Виталий Жиронкин. Главным тренером остался Евгений Калешин. В этом сезоне, который не был доигран из-за пандемии COVID-19, «Балтика» заняла 7 место.

С 2020 года 

В сезоне 2020/2021 клуб пополнили: Ишхан Гелоян, Мирослав Маркович, Давид Волк, Султан Джамилов. Артём Мещанинов присоединился к команде на постоянной основе. В аренду пришли Игорь Юрганов и Константин Ковалёв. В этом сезоне клуб финишировал на 5 месте. В следующем сезоне в команде произошли серьёзные изменения: клуб покинула большая часть игроков, их заменили футболисты, имеющие опыт выступления в РПЛ. После 14-ого тура Евгений Калешин подал в отставку, на тот момент «Балтика» занимала 12 место. Новым главным тренером стал Сергей Игнашевич. Зимой 2022 года к клубу на правах аренды присоединились Максим Барсов, Артём Максименко и Константин Ковалёв. На постоянной основе перешли Александр Осипов и Максим Храмцов, а также из аренды вернулся Тамерлан Мусаев, который стал главным открытие второй половины сезона (провёл 11 матчей и набрал 9 очков по системе «гол+пас»). В кубке команда дошла до 1/4 финала, где уступила московскому «Динамо» в серии пенальти. В чемпионате «Балтика» заняла 10 место.

В сезоне 2022/2023 вновь началась перестройка. В связи с истечением срока контракта команду покинули: Сергей Карпович, Иван Маклаков, Артём Попов, Олег Алейник, Ишхан Гелоян. По завершении срока арендного соглашения в свои клубы вернулись: Константин Ковалёв, Даниил Шамкин, Артём Максименко и Максим Барсов. Артём Мещанинов перешёл в «Сочи», Ильнур Альшин вернулся в «Факел». Произошли изменения и в тренерском штабе. Команду покинули: Эдуард Штейнбрейхер, Микаэль Мовсесян и Дмитрий Головко. Им на смену пришли: Артём Булойчик и Михаил Соловей, также в команду вернулся легендарный тренер клуба Леонид Ткаченко.

Цвета клуба

Достижения 
 7-е место в Высшей лиге Чемпионата России в 1996 году
  Победитель первого дивизиона Чемпионата России (1 раз) : 1995
  Бронзовый призёр первого дивизиона Чемпионата России (1 раз) : 1994
  Победитель второго дивизиона Чемпионата России (Запад) (2 раза) : 2002, 2005
  Победитель зональных турниров 2-й лиги СССР/России (2 раза) : 1984, 1992
  Бронзовый призёр зональных турниров 2-й лиги СССР (1 раз) : 1987
  Серебряный призёр зональных турниров первенства РСФСР в классе «Б» (3 раза) : 1959, 1961, 1965
 Выход в 1/4 Кубка России (2021/22)
 Выход в 3-й раунд Кубка Интертото 1998 года
  Бронзовый призёр Кубка ФНЛ в 2013 году

Самые крупные победы в истории

 «Пищевик» — «Спартак» (Кострома) 8:0 (1955) (КФК)

Самые крупные победы в высшем дивизионе

 «Балтика» — «Крылья Советов» 5:0 (1996)
 «Лада» — «Балтика» 0:5 (1996)

В еврокубках 
В 1998 году команда участвовала в Кубке Интертото.

Текущий состав 
По состоянию на 27 января 2023 года. Источник: официальный сайт ФК «Балтика».

Трансферы 2022/2023

Лето 2022

Пришли

Ушли

Зима 2023

Пришли

Ушли 

* — в аренду

** — из аренды*** — свободный агент

Руководство клуба

Руководящий состав

Тренерский штаб

Главные тренеры 
  Пётр Захаров (1954)
  Александр Абрамов (1957)
  Пётр Катровский (1957—1958)
  Владимир Щербинский (1958—1961)
  Виктор Кирш (1962)
  Владислав Харевич (1963—1964)
  Виктор Кирш (1965—1967)
  Виктор Новиков (1968)
  Владимир Соловьёв (1968—1974)
  Пётр Захаров (1974)
  Дмитрий Резник (1975)
  Алексей Чесноков (1976—1977)
  Александр Антипов (1977—1978)
  Альберт Лившиц (1979)
  Геннадий Перевалов (1980—1983)
  Анатолий Иванов (1984—1987)
  Джемал Силагадзе (1988)
  Геннадий Сарычев (1989)
  Алексей Чесноков (1990)
  Юрий Бондарев (1990)
  Юрий Васенин (1991—1992)
  Корней Шперлинг (1992—1993)
  Анатолий Иванов (1994)
  Леонид Ткаченко (1995—1998)
  Владимир Дергач (1999)
  Анатолий Иванов (1999)
  Виктор Карман (2000—2001)
  () Виктор Никитенко (2001)
  Сергей Савченков (2001)
  Беньяминас Зелькявичюс (2002—2003)
  () Вячеслав Могильный (2003)
  Сергей Бутенко (2004)
  () Вячеслав Могильный (2004)
  Андрей Сёмин (2004)
  Леонид Ткаченко (2005—2006)
  Александр Игнатенко (2007)
  () Фёдор Щербаченко (2007)
  Зураб Саная (2008—2009)
  Леонид Ткаченко (2009)
  Иван Лях (2010)
  Леонид Ткаченко (2010)
  Александр Горшков (2011)
  Сергей Францев (2011)
  () Александр Горбачёв (2011)
  Евгений Перевертайло (2011—2014)
  Сергей Юран (2015)
  Хазрет Дышеков (2015—2016)
  Александр Горбачёв (2016)
  Игорь Захаряк (2016—2017)
  Игорь Черевченко (2017—2018)
  Валерий Непомнящий (2018)
  Игорь Ледяхов (2018)
  Евгений Калешин (2019—2021)
  Сергей Игнашевич (2021—)

Капитаны клуба 
Капитаны «Балтики» в чемпионатах и первенствах России

Рекордсмены клуба

Игроки-рекордсмены 

В высшем дивизионе

Лучшие бомбардиры

В высшем дивизионе

Рекордсмены «Балтики» в первенствах СССР 
Рекордсмены по числу проведённых игр

Лучшие бомбардиры

Рекордсмены «Балтики» в чемпионатах и первенствах России 
По состоянию на 3 декабря 2022 года.

Рекордсмены по числу проведённых игр

Лучшие бомбардиры

Гвардейцы клуба 
Список футболистов, сыгравших 100 и более матчей за клуб. В расчёт берутся только матчи официальных турниров.

  Беслан Аджинджал
  Руслан Аджинджал
  Борис Азаров
  Владимир Алексанов
  Ильнур Альшин
  Вячеслав Арсеньев
  Александр Артемов
  Руслан Артёмов
  Михаил Барановский
  Виктор Бирюков
  Юрий Бондарев
  Сергей Булатов
  Сергей Войтюк
  Ишхан Гелоян
  Александр Горбачёв
  Вячеслав Даев
  Андрей Дементьев
  Иван Завалий
  Артур Зюзин
  Ян Казаев
  Виталий Каленкович
  Младен Кашчелан
  Андрей Кляшторный
  Вячеслав Князев
  Александр Колинько
  Юрий Копылов
  Егор Крыштафович
  Владислав Крючков
  Максим Кузьмин
  Артём Макарчук
  Андрей Малай
  Виктор Навоченко
  Максим Низовцев
  Вячеслав Никифоров
  Геннадий Перевалов
  Алексей Перминов
  Максим Плопа
  Михаил Попов
  Александр Пятов
  Валерий Ракитин
  Алексей Рогачёв
  Андрей Румянцев
  Дмитрий Силин
  Денис Спирин
  Дмитрий Стоцкий
  Виталий Тимофеев
  Максим Тишкин
  Александр Туменко
  Виктор Яблонский

Игроки «Балтики» в списках 33 лучших футболистов чемпионатов России

Статистика выступлений

В первенстве СССР

В первенстве России

В кубке СССР

В кубке России

Статистика по дивизионам 
Общая статистика выступлений во всех первенствах СССР и России

Фарм-клуб 

В низших лигах первенства России несколько сезонов (1994, 2006, 2007) провела вторая команда клуба — «Балтика-2». С основной командой также сотрудничал клуб «Тарко», носивший название «Балтика-Тарко» в 2002—2005 годах. «Балтика-Тарко» провела один сезон (2004) во втором дивизионе. По разу эти команды выигрывали первенство КФК в зоне «Северо-Запад»: «Балтика-Тарко» — в 2003 году, «Балтика-2» — в 2005 (также выиграла Кубок МРО «Северо-Запад» и заняла 2-е место на финальном турнире первенства России среди ЛФК).

В 2009 году обладателем Кубка МРО «Северо-Запад» стала команда «Балтика»- Калининград, носившая тогда название «Балтика-М-Продгород» и представлявшая Гурьевск.

В 2021 году на базе БФУ имени Канта был образован фарм-клуб «Балтика-БФУ», стартовавший во втором дивизионе ФНЛ.

Стадионы

«Балтика» 

Домашние матчи со дня основания до сезона 2017/18 команда проводила на городском стадионе «Балтика» (14 660 мест). В период с 2019 по 2020 года были снесены Северная и Западная трибуны, а также демонтировано табло. Из-за перестройки стадиона его вместимость уменьшилась до 4500 мест. С сезона 2021/22 стадион является домашней ареной фарм-клуба «Балтики-БФУ».

«Калининград» 

Стадион был построен для проведения матчей чемпионата мира 2018 года. Первоначально планировалось, что новый стадион будет вмещать 45 015 зрителей, однако в конце сентября 2014 года принято решение изменить вместимость на 35 000 зрительских мест. В основу проекта положена концепция легендарной «Альянц Арены», принимавшей матчи чемпионата мира по футболу 2006 года в Германии. Это двухъярусный стадион, оснащённый суперсовременными системами безопасности и видеонаблюдения. 23 марта 2018 года стадион «Калининград» получил разрешение на ввод в эксплуатацию. 11 апреля 2018 года на новом стадионе состоялся первый футбольный матч. Первый гол в истории стадиона забил ивуарийский нападающий Сенин Себаи.

Посещаемость в российской истории 

Примечание: посещаемость свыше заявленной вместительности стадиона «Балтика» (14 660 мест) обусловлена продажей билетов не только на сидячие, но и на стоячие места. Данные о посещаемости взяты с сайта Sportbox.ru.

Скандал с заявлением губернатора Цуканова 
27 июня 2013 года на встрече с общественностью, говоря о достижениях администрации области в деле поддержки «Балтики», губернатор Калининградской области Николай Цуканов публично заявил, что в сезоне 2012—2013 команда могла занять высокое 2-3-е место, которое дало было ей право на автоматический переход в Премьер-лигу или, по крайней мере, на участие в дополнительном турнире за право перехода. Но губернатор, по его словам, «попросил» команду не занимать такого места, мотивировав это тем, что у акционеров нет денег на содержание «Балтики» в Премьер-лиге. После того, как многие СМИ перепечатали заявление губернатора, он обвинил журналистов в искажении его слов, но не указал, что именно было искажено или подвергнуто неточной интерпретации. Буквально Цуканов сказал следующее: Наша команда сегодня занимает пятое место по итогам сезона, могла занять второе и выйти в Премьер-лигу. Я попросил их этого не делать. Потому что денег у нас не столько, чтобы Премьер-лигу содержать

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Балтика» (Калининград)

ФК «Балтика»
Футбольные клубы России
Футбольные клубы СССР
Спортивные клубы Калининграда